Steele County er navnet på 2 counties i USA:

 Steele County, Minnesota
 Steele County, North Dakota